Ta lista zawiera przegląd belgijskich klubów piłkarskich sezonów, które występowały na najwyższym poziomie mistrzostw Belgii od 1895 do 2020 roku.

Nazwy kursywą to kluby, które zostały rozwiązane na zawsze lub kluby, które zostały połączone w inny klub. Klub został podany z nazwą, którą miał na najwyższym poziomie w ostatnim sezonie, a nie z inną nazwą, którą mógł przyjąć później w swojej historii. Pogrubione nazwy to kluby występujące w najwyższej lidze w sezonie 2019/20. 

Stan na: 31.05.2020.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
  
 
 Tabele ligowe w bazie League321 
 Oficjalna strona KBVB 
 Archiwum wyników meczów i tabel w bazie RSSSF 

Belgia